McKittrick – CDP statunitense in California
McKittrick – comune statunitense in Missouri